Ant ou ANT pode ser:
 Apache Ant, uma ferramenta informática de automatização da construção de programas;
 Atol de Ant, um atol do Oceano Pacífico.
 Assistência Nacional aos Tuberculosos ou ANT, uma organização filantrópica criada em Portugal pela rainha D. Amélia de Orleães.

Desambiguação